Barwinkowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Barwenkowo/Барвенково) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Barwinkowe, Stadt in der Oblast Charkiw, Rajon Barwinkowe
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Barwinkowe (Korosten)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Barwinkowe (Sumy)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Barwinkowe (Itschnja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Barwinkowe (Pohrebyschtsche)

Siehe auch:
 Rajon Barwinkowe
 Barwinok